Teologia polityczna – refleksja teologiczna z zakresu stosunków państwo – Kościół
 Teologia Polityczna – rocznik filozoficzny